10 kilometer langlaufen is een onderdeel van langlaufen dat op internationale kampioenschappen voor vrouwen wordt gehouden.

Vrouwen (internationale 10 km's)

Vrije stijl

Intervalstart

Massastart

Handicapstart

Klassieke stijl

Intervalstart

Massastart

Handicapstart

Statistieken

Aantal wedstrijden per seizoen 

Langlaufen